Bagnolai – abitanti di Bagnoli (Arcidosso)
Bagnolai – abitanti di Bagnolo (Santa Fiora)